Il singolare del BMW Open 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Guillermo Pérez Roldán ha battuto in finale Marián Vajda 6-3, 7-6

Teste di serie

  Emilio Sánchez (primo turno)
  Johan Kriek (quarti di finale)
  Joakim Nyström (semifinali)
  Jonas Svensson (primo turno)

 Milan Šrejber (secondo turno) 
 Thomas Muster (secondo turno) 
 Eric Jelen (primo turno) 
 Jonathan Canter (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1987